Cette liste présente les matchs de l'équipe d'Estonie de football par adversaire rencontré. Lorsqu'une rivalité footballistique particulière existe entre l'Estonie et un autre pays, une page spécifique est parfois proposée.

A

Albanie

Confrontations 

Confrontations entre l'Albanie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Allemagne

Confrontations 

Confrontations entre l'Allemagne et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Andorre

Confrontations 

Confrontations entre l'Andorre et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Angleterre

Confrontations 

Confrontations entre l'Angleterre et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Angola

Confrontations 

Confrontations entre l'Angola et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Antigua-et-Barbuda

Confrontations 

Confrontations entre l'Antigua-et-Barbuda et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Arabie saoudite

Confrontations 

Confrontations entre l'Arabie saoudite et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Argentine

Confrontations 

Confrontations entre l'Arménie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Arménie

Confrontations 

Confrontations entre l'Arménie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Autriche

Confrontations 

Confrontations entre l'Autriche et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Azerbaïdjan

Confrontations 

Confrontations entre l'Azerbaïdjan et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

B

Belgique

Confrontations 

Confrontations entre la Belgique et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Biélorussie

Confrontations 

Confrontations entre la Biélorussie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Bosnie-Herzégovine

Confrontations 

Confrontations entre la Bosnie-Herzégovine et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Brésil

Confrontations 

Confrontations entre le Brésil et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Bulgarie

Confrontations 

Confrontations entre la Bulgarie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

C

Canada

Confrontations 

Confrontations entre le Canada et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Chili

Confrontations 

Confrontations entre le Chili et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Chine

Confrontations 

Confrontations entre la Chine et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Chypre

Confrontations 

Confrontations entre Chypre et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Croatie

Confrontations 

Confrontations entre la Croatie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

D

Danemark

Confrontations 

Confrontations entre le Danemark et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

E

Écosse

Confrontations 

Confrontations entre l'Écosse et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Égypte

Confrontations 

Confrontations entre l'Égypte et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Émirats arabes unis

Confrontations 

Confrontations entre les Émirats arabes unis et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Équateur

Confrontations 

Confrontations entre l'Équateur et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Espagne

Confrontations 

Confrontations entre l'Espagne et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

États-Unis

Confrontations 

Confrontations entre les États-Unis et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

F

Fidji

Confrontations 

Confrontations entre les Fidji et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Finlande

Confrontations 

Confrontations entre la Finlande et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

France

Confrontations 

Confrontations entre la France et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

G

Géorgie

Confrontations 

Confrontations entre la Géorgie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Gibraltar

Confrontations 

Confrontations entre Gibraltar et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Grèce

Confrontations 

Confrontations entre la Grèce et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Guinée équatoriale

Confrontations 

Confrontations entre la Guinée équatoriale et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

H

Hong Kong

Confrontations 

Confrontations entre Hong Kong et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Hongrie

Confrontations 

Confrontations entre la Hongrie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

I

Îles Féroé

Confrontations 

Confrontations entre les îles Féroé et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Indonésie

Confrontations 

Confrontations entre l'Indonésie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Irak

Confrontations 

Confrontations entre l'Irak et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Irlande

Confrontations 

Confrontations entre l'Irlande et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Irlande du Nord

Confrontations 

Confrontations entre l'Irlande du Nord et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Islande

Confrontations 

Confrontations entre l'Islande et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Israël

Confrontations 

Confrontations entre l'Israël et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Italie

Confrontations 

Confrontations entre l'Italie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

K

Kazakhstan

Confrontations 

Confrontations entre le Kazakhstan et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Kirghizistan

Confrontations 

Confrontations entre le Kirghizistan et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

L

Lettonie

Confrontations 

Confrontations entre la Lettonie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Liban

Confrontations 

Confrontations entre le Liban et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Liechtenstein

Confrontations 

Confrontations entre le Liechtenstein et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Lituanie

Confrontations 

Confrontations entre la Lituanie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Luxembourg

Confrontations 

Confrontations entre le Luxembourg et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

M

Macédoine du Nord

Confrontations 

Confrontations entre la Macédoine du Nord et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Malte

Confrontations 

Confrontations entre Malte et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Maroc

Confrontations 

Confrontations entre Maroc et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Mexique

Confrontations 

Confrontations entre le Mexique et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Moldavie

Confrontations 

Confrontations entre la Moldavie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Monténégro

Confrontations 

Confrontations entre le Monténégro et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

N

Norvège

Confrontations 

Confrontations entre la Norvège et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Nouvelle-Calédonie

Confrontations 

Confrontations entre la Nouvelle-Calédonie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Nouvelle-Zélande

Confrontations 

Confrontations entre la Nouvelle-Zélande et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

O

Oman

Confrontations 

Confrontations entre Oman et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Ouzbékistan

Confrontations 

Confrontations entre l'Ouzbékistan et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

P

Pays-Bas

Confrontations 

Confrontations entre les Pays-Bas et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Pays de Galles

Confrontations 

Confrontations entre le Pays de Galles et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Philippines

Confrontations 

Confrontations entre les Philippines et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Pologne

Confrontations 

Confrontations entre la Pologne et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Portugal

Confrontations 

Confrontations entre le Portugal et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Q

Qatar

Confrontations 

Confrontations entre le Qatar et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

R

Roumanie

Confrontations 

Confrontations entre la Roumanie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Russie

Confrontations 

Confrontations entre la Russie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

S

Saint-Christophe-et-Niévès

Confrontations 

Confrontations entre Saint-Christohpe-et-Niévès et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Saint-Marin

Confrontations 

Confrontations entre Saint-Marin et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Salvador

Confrontations 

Confrontations entre le Salvador et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Serbie

Confrontations 

Confrontations entre la Serbie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Slovaquie

Confrontations 

Confrontations entre la Slovaquie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Slovénie

Confrontations 

Confrontations entre la Slovénie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Suède

Confrontations 

Confrontations entre la Suède et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Suisse

Confrontations 

Confrontations entre la Suisse et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

T

Tadjikistan

Confrontations 

Confrontations entre le Tadjikistan et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Tchéquie

Confrontations 

Confrontations entre la Tchéquie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Thaïlande

Confrontations 

Confrontations entre la Thaïlande et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Trinité-et-Tobago

Confrontations 

Confrontations entre Trinité-et-Tobago et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Turkménistan

Confrontations 

Confrontations entre le Turkménistan et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Turquie

Confrontations 

Confrontations entre la Turquie et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

U

Ukraine

Confrontations 

Confrontations entre l'Ukraine et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Uruguay

Confrontations 

Confrontations entre l'Uruguay et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

V

Vanuatu

Confrontations 

Confrontations entre le Vanuatu et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Venezuela

Confrontations 

Confrontations entre le Venezuela et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Viêt Nam

Confrontations 

Confrontations entre le Viêt Nam et l'Estonie en matchs officiels :

Bilan 

|}

Statistiques par équipe affrontée 

|}

Notes et références 

Équipe d'Estonie de football
Liste de matchs d'équipe nationale de football par adversaire